Seferovic oder Seferović ist der Familienname folgender Personen:

 Haris Seferović (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Sead Seferović (* 1970), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Senad Seferovic (* 1974), deutscher Skatspieler